Porumboiu poate fi:

 Corneliu Porumboiu, regizor și scenarist român contemporan.
 Adrian Porumboiu, arbitru și om de afaceri român